Bosznia-Hercegovina
 Borak, falu Skender-Vakuf községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Borak falu Omiš községben, Split-Dalmácia megyében